Fynssserien 2020-21, en ud af seks femtebedste fodboldrækker i Danmark, består i denne sæson af 14 klubber, der spiller alle mod alle hjemme og ude.

Fyns Boldspil Union vedtog at annullere samtlige rækker uden op- og nedrykninger. Eneste undtagelse var B.1913, der fik lov at rykke op i
Danmarksserien. De øvrige hold er således de samme som i sæsonen 2019-20.

Fynsserien går også under betegnelsen Albaniserien.

Tabel og resultater 

Nummer 1 rykker op i Danmarksserien. Normalt ville de to nederste rykke ned i Serie 1; men grundet ekstra nedrykninger fra 2.divison og Danmarksserierne i denne sæson,
vil hele 4 hold risikere nedrykning.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21